

Bielorussia
 Gavrilovka – nome russo del centro abitato di Haŭryloŭka

Kazakistan
 Gavrilovka – centro abitato della Regione di Pavlodar
 Gavrilovka – vecchio nome di Taldyqorǵan
 Gavrilovka – vecchio nome di Kókalajar
 Gavrilovka – vecchio nome di Qasqasý

Moldavia
 Gavrilovka – nome russo del centro abitato di Gavrilovca

Russia
 Gavrilovka – centro abitato della Baschiria nel Kugarčinskij rajon
 Gavrilovka – centro abitato della Baschiria nel Fëdorovskij rajon nel Fëdorovskij sel'sovet
 Gavrilovka – centro abitato della Baschiria nel Fëdorovskij rajon nel Bala-Četyrmanskij sel'sovet
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga nel Kirovskij rajon
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga nel Tarusskij rajon
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Kemerovo nel Gur'evskij rajon 
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Kemerovo nel Novokuzneckij rajon nel Kuzedeevskoe sel'skoe poselenie
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Kemerovo nel Novokuzneckij rajon nel Sosnovskoe sel'skoe poselenie
 Gavrilovka – centro abitato della Repubblica dei Komi
 Gavrilovka – centro abitato del Territorio di Krasnojarsk
 Gavrilovka – centro abitato della Mordovia
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Kursk
 Gavrilovka – villaggio parte di Dzeržinsk nell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Koverninskij rajon
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Semënovskij rajon
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Novosibirsk nel Kargatskij rajon
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Novosibirsk nel Kyštovskij rajon
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Orenburg nell'Abdulinskij rajon
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Orenburg nell'Aleksandrovskij rajon 
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Orenburg nel Buzulukskij rajon
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Orenburg nel Saraktašskij rajon
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Penza
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Rostov
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Samara
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Saratov
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel Mičurinskij rajon
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel Ržaksinskij rajon
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel Sosnovskij rajon 
 Gavrilovka – centro abitato dell'Udmurtia
 Gavrilovka – centro abitato dell'Oblast' di Ul'janovsk

Ucraina
 Gavrilovka – nome russo del centro abitato di Havrylivka dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k
 Gavrilovka – nome russo del centro abitato di Havrylivka dell'Oblast' di Ivano-Frankivs'k
 Gavrilovka – nome russo del centro abitato di Havrylivka dell'Oblast' di Kiev
 Gavrilovka – nome russo del centro abitato di Havrylivka dell'Oblast' di Luhans'k
 Gavrilovka – nome russo del centro abitato di Havrylivka dell'Oblast' di Sumy
 Gavrilovka – nome russo del centro abitato di Havrylivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Barvinkove
 Gavrilovka – nome russo del centro abitato di Havrylivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Borova
 Gavrilovka – nome russo del centro abitato di Havrylivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Derhači
 Gavrilovka – nome russo del centro abitato di Havrylivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Nova Vodolaha
 Gavrilovka – nome russo del centro abitato di Havrylivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Čuhuïv
 Gavrilovka – nome russo del centro abitato di Havrylivka dell'Oblast' di Cherson
 Gavrilovka – nome russo del centro abitato di Havrylivka dell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Izjaslav
 Gavrilovka – nome russo del centro abitato di Havrylivka dell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Teofipol'
 Gavrilovka – nome russo del centro abitato di Havrylivka dell'Oblast' di Černihiv

Fiumi
 Gavrilovka – fiume russo del Territorio dell'Altaj
 Gavrilovka – fiume russo dell'Oblast' di Tomsk affluente dell'Iksa
 Gavrilovka – fiume russo dell'Oblast' di Novosibirsk affluente dell'Iksa
 Gavrilovka – fiume russo dell'Oblast' di Mosca
 Gavrilovka – fiume russo dell'Oblast' di Vologda